

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Edwards – comunità non incorporata della Contea di Kern, California
 Edwards – census-designated place della Contea di Eagle, Colorado
 Edwards – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 Edwards – città della Contea di Hinds, Mississippi
 Edwards – città della Contea di St. Lawrence, New York

Persone

Zoologia
 Fagiano di Edwards (Lophura edwardsi), uccello della famiglia dei fagiani,
 Sifaka di Milne-Edwards (Propithecus edwardsi), lemure della famiglia degli indriidae
 Mangusta grigia indiana (Herpestes edwardsii), specie di mangusta che vive in India meridionale

Altro 
 JD Edwards (nota anche come JDE), compagnia software statunitense
 Edwards Air Force Base, aeroporto militare delle Forze Aeree USA in California
 Notazione Forsyth-Edwards, notazione scacchistica standard
 Sindrome di Edwards, malattia genetica rara

Pagine correlate
Edward